Cyrus kan syfta på:

 Cyrus – ett namn samt personer med namnet
 Cyrus, Minnesota – en ort i Minnesota, USA